Het WTA-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali BNL d'Italia) van 2019 vond plaats van 13 tot en met 19 mei 2019 in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was de 76e editie van het vrouwen­toernooi, onder­deel van het tennistoernooi van Rome 2019. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 19 speelsters uit de top 20 deel. Alleen Angelique Kerber (WTA-4) ontbrak.

Titelverdedigster Elina Svitolina was het vijfde reekshoofd. Zij kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor meteen haar openingspartij in de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Japanse Naomi Osaka bereikte de kwartfinale. Daar liet zij verstek gaan, wegens een blessure aan haar slaghand.

Het vierde reekshoofd, Karolína Plíšková uit Tsjechië, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Britse Johanna Konta in twee sets. Plíšková wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Rome op haar naam te schrijven. Het was haar dertiende WTA-titel, de tweede van 2019. Zij won € 523.858 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens strandde in de eerste ronde – zij verloor van wildcard-speelster Venus Williams.

De Nederlandse Kiki Bertens was als zesde geplaatst – zij bereikte de halve finale, waarin zij haar meerdere moest erkennen in Johanna Konta.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Ashleigh Barty en Demi Schuurs hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Beiden bereikten de finale, waarin zij tegenover elkaar stonden – Barty prolongeerde haar titel, Schuurs dus niet.

Het eerste reekshoofd, Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková, bereikte de kwartfinale. Daarin 
werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Viktoryja Azarenka en Ashleigh Barty won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als achtste geplaatste koppel Anna-Lena Grönefeld en Demi Schuurs in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Wit-Russin Azarenka had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Australische Barty negen.

De Belgische Elise Mertens speelde samen met Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland – zij waren het vierde reekshoofd en kregen een vrijstelling voor de eerste ronde, maar zij verloren meteen hun openingspartij in de tweede ronde.

Demi Schuurs was de enige Nederlandse deelneemster.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Rome 2019
Rome